Die All England 1901 fanden vom 10. bis zum 11. April 1901 in London statt. Es war die 3. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Nur das Herrendoppel mit H. L. Mellersh/F. S. Collier und das Dameneinzel mit Ethel Thomson Larcombe konnten ihren Titel verteidigen. Das Turnier fand zum dritten und letzten Mal im Hauptquartier der London Scottish Rifles statt.

Austragungsort
Hauptquartier der London Scottish Rifles, Buckingham Gate

Sieger und Finalisten

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
All England Champions 1899-2007

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1901
1901
Sportveranstaltung in der City of Westminster